Лето може да се односи на:

 Лето, годишње доба
 Лето (ТВ филм)
 Лето (митологија), појам из грчке митологије
 Лето (пчеларство)